Genius — основная торговая марка тайваньской корпорации KYE Systems, производителя компьютерной периферии. Основана в 1983 году. Штаб-квартира — Тайбэй, Тайвань. Имеет официальные представительства в США, Великобритании, Германии и Китае (Гонконг) Насчитывает более 5 тыс. сотрудников по всему миру. Оборот на 2007 год составил около $440 млн.

Продукция 
Под маркой Genius корпорация KYE выпускает графические планшеты, игровые манипуляторы, клавиатуры, компьютерные мыши, наушники, гарнитуры, акустические системы и веб-камеры.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт (на русском языке)
 Страница на Facebook 
 Страница ВКонтакте 

Производители электроники Тайваня